Шигль — фамилия. Известные носители:
 Шигль, Маркус — австрийский саночник;
 Шигль, Тобиас — австрийский саночник, брат предыдущего.